Псі — літера грецької абетки.
 Псі — літера кириличної абетки.
 Псі-функція

Див. також 
 Psi (значення)
 PSY